Johana Francouzská (francouzsky Jeanne de France nebo Jeanne de Valois; 1435– 1482, Moulins) byla vévodkyně z Bourbonu a Auvergne.

Byla dcerou francouzského krále Karla VII. a Marie z Anjou, dcery Ludvíka z Anjou. Roku 1447 byla v Moulins provdána za Jana, hraběte z Clermontu, který roku 1456 zdědil po svém otci titul vévody. Manželství zůstalo bezdětné a Johana v dubnu či červnu 1482 zemřela. Byla pochována v katedrále Panny Marie v Moulins.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Bourboni
Francouzské princezny
Vévodkyně z Auvergne
Bourbonské vévodkyně
Hraběnky z Forezu
Francouzské osobnosti 15. století
Narození v roce 1435
Úmrtí v roce 1482
Úmrtí v Moulins (Allier)
Ženy